Durow (russisch Дуров) ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Wladimirowitsch Durow (1909–1971), russischer Zirkuskünstler
 Lew Konstantinowitsch Durow (1931–2015), russisch-sowjetischer Schauspieler
 Nikolai Walerjewitsch Durow (* 1980), russischer Mathematiker und Programmierer
 Pawel Walerjewitsch Durow (* 1984), russischer Programmierer und Unternehmer

Durow steht für:
 Durow Cars,  britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Duro